Börje Salming, švedski hokejist, * 17. april 1951, Kiruna, Švedska, † 24. november 2022.

Salming je kariero je začel pri domačem švedskem klubu Kiruna AIF, se preselil v Brynäs IF, nato pa v ligi NHL igral kar šestnajst sezon za Toronto Maple Leafs, po sezoni pri Detroit Red Wings pa je kariero končal pri švedskem klubu AIK. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil peto mesto, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Leta 1996 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1998 v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Tudi njegov brat Stig je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 69
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 2
| 8
| 10
| +45
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 1
| 5
| 6
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 26
| 5
| 4
| 9
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 73/74
|
| 76
| 5
| 34
| 39
|
| 48
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 74/75
|
| 60
| 12
| 25
| 37
|
| 34
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 75/76
|
| 78
| 16
| 41
| 57
|
| 70
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 9
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 76/77
|
| 76
| 12
| 66
| 78
|
| 46
|
| 9
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 77/78
|
| 80
| 16
| 60
| 76
|
| 70
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 78/79
|
| 78
| 17
| 56
| 73
|
| 76
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 79/80
|
| 74
| 19
| 52
| 71
|
| 94
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 80/81
|
| 72
| 5
| 61
| 66
|
| 154
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-

| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 81/82
|
| 69
| 12
| 44
| 56
|
| 170
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 82/83
|
| 69
| 7
| 38
| 45
|
| 104
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 83/84
|
| 68
| 5
| 38
| 43
|
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 6
| 33
| 39
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 85/86
|
| 41
| 7
| 15
| 22
|
| 48
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 14
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 86/87
|
| 56
| 4
| 16
| 20
|
| 42
|
| 13
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 87/88
|
| 66
| 2
| 24
| 26
|
| 82
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 88/89
|
| 63
| 3
| 17
| 20
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 89/90
|
| 49
| 2
| 17
| 19
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 36
| 4
| 9
| 13
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 6
| 14
| 20
|
| 98
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1367
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 695
| bgcolor="#7FFF00" | 879
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 1666
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kiruna AIF
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti AIK
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Hokejisti, kaznovani zaradi dopinga
Švedski športniki, kaznovani zaradi dopinga